Liga Narodów UEFA 2022/2023 – trzecia edycja rozgrywek Ligi Narodów UEFA, która rozgrywana jest od 1 czerwca 2022 do 18 czerwca 2023. Biorą w niej udział męskie reprezentacje seniorskie wszystkich 55 europejskich federacji krajowych zrzeszonych w UEFA. Tytułu z poprzedniej edycji broni reprezentacja Francji.

Format rozgrywek 
Drużyny uczestniczące w rozgrywkach zostały podzielone na cztery dywizje (A, B, C, D). Ponadto w ramach dywizji A, B i C zespoły podzielone zostały na cztery koszyki, a w Dywizji D na dwa koszyki.

W ramach każdej z dywizji wylosowane zostaną cztery grupy składające się z 4 drużyn (3 drużyn w przypadku drugiej grupy dywizji D). Losowanie odbyło się 16 grudnia 2021 roku w Nyonie. Mecze w grupach rozegrane zostaną w systemie kołowym (mecz i rewanż) od czerwca do września 2022 roku.

Zwycięzcy grup w dywizjach B, C i D awansują do dywizji A, B i C kolejnej edycji Ligi Narodów. Analogicznie zespoły z ostatnich miejsc grup w dywizjach A i B spadną do dywizji B i C, w Dywizji C natomiast zostaną rozegrane dwa mecze pomiędzy zespołami z ostatnich miejsc w grupach, przegrani spadają do dywizji D

Czterej zwycięzcy grup w dywizji A awansują do Turnieju Finałowego, który zostanie rozegrany w czerwcu 2023 roku.

Drużyny uczestniczące i ich podział 

źródło: uefa.com

Dywizja A

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Dywizja B

Grupa 1

Grupa 2 
28 lutego 2022 roku, FIFA i UEFA zawiesiły rosyjskie kluby i reprezentacje we wszystkich rozgrywkach z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 2 maja 2022 roku, UEFA podjęła decyzję o niedopuszczeniu reprezentacji Rosji do gry w Lidze Narodów i automatycznie sklasyfikowała ją na 4. miejscu w grupie, tym samym reprezentacja Rosji automatycznie spadła do dywizji C.

Grupa 3

Grupa 4

Dywizja C

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Baraże o utrzymanie 
Drużyny z czwartych miejsc zagrają dwumecz (mecz i rewanż) o utrzymanie w dywizji C, czyli przegrani dwumeczu spadną do dywizji D. Czwarta najlepsza drużyna z czwartych miejsc zagra z pierwszą, a druga z trzecią.

Dywizja D

Grupa 1

Grupa 2

Turniej finałowy 
W turnieju finałowym Ligi Narodów 2022/2023 biorą udział 4 zespoły, które wygrały swoje grupy w dywizji A:
 
 
 
 

Gospodarzem tych rozgrywek została Holandia (zwycięzca grupy 4 dywizji A). Mecze tej fazy Ligi Narodów są rozgrywane w czerwcu 2023 roku.

Ze względu na udział w turnieju finałowym, jego uczestnicy trafili do grup 5-zespołowych w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2024.

Strzelcy 
Lista strzelców we wszystkich dywizjach aktualna na dzień 27 września 2022.
W nawiasie podano dywizję, w której dany zawodnik grał.

6 goli 
  Erling Haaland (B)
  Aleksandar Mitrović (B)

5 goli 
  Chwicza Kwaracchelia (C)
  Vladislavs Gutkovskis (D)

4 gole 
  Stefan Mugoša (B)
  Henri Anier (D)
  Vedat Muriqi (C)
  Gerson Rodrigues (C)
  Jānis Ikaunieks (D)
  Ion Nicolăescu (D)
  Serdar Dursun (C)

3 gole 
  Michy Batshuayi (A)
  Edin Džeko (B)
  Kirił Despodow (C)
  Teemu Pukki (B)
  Anastasios Bakasetas (C)
  Memphis Depay (A)
  Abat Aimbetov (C)
  Danel Sinani (C)
  Benjamin Šeško (B)
  Emil Forsberg (B)
  Artem Dowbyk (B)

2 gole

1 gol

Gole samobójcze 
  Graeme Torilla (dla Macedonii Północnej) (C)
  Karl Hein (dla Malty) (D)
  Daníel Leó Grétarsson (dla Izraela) (B)
  Maxime Chanot (dla Turcji) (C)
  Bojan Miovski (dla Gruzji) (C)
  Djibril Sow (dla Czech) (A)
  Gianluca Mancini (dla Węgier) (A)
  Aleksandr Marochkin (dla Azerbejdżanu) (C)

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Ligi Narodów UEFA 
 Kompendium o Lidze Narodów UEFA 

Liga Narodów UEFA
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
2022 w Europie
2023 w Europie